Koppardubbelfotingar (Polyzoniidae) är en familj av mångfotingar. Koppardubbelfotingar ingår i ordningen spetshuvuddubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Polyzoniidae 39 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spetshuvuddubbelfotingar